Die Saison 1994/1995 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen Ende 1994 und dem 1. August 1995 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Banjul zum 10. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Augustians Bathurst und Joggifans Football Club.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95